dawne gminy:
 gmina Toporów – dawna gmina wiejska, powiat radziechowski, woj. tarnopolskie
 gmina Toporów – dawna gmina wiejska, powiat krośnieński, woj. zielonogórskie